Колба:

 Ко́лба — вид лабораторной посуды.
 Колба́ — другое название растения черемша ().
 Колба — озеро на Сахалине.

Реки
 Колба — река в России, впадает в озеро Малое.
 Колба — река в России, приток Маны.
 Ларинка (Колба) — река в Парфинском районе Новгородской области, приток Полы.
 Колба — река в России, приток Серты.
 Колба — река в Ярославском районе Ярославской области, приток Шепелюхи.